Ambolt har flere betydninger:

 Ambolt – et værktøj
 Ambolt (knogle) – en knogle i mellemøret
 Ambolt – begreb for toppen af en stor cumulussky